Hissein Hassan Abakar – religioso e funzionario ciadiano
 Oumar Abakar – ex calciatore ciadiano
 Daoud Hari, noto come Suleiman Abakar Moussa – scrittore sudanese